Khet steht für:

 Khet, die thailändische Bezeichnung für die Stadtbezirke von Bangkok, siehe Liste der Stadtbezirke von Bangkok
 Khet, Khétt, Bezeichnung der Provinzen in Kambodscha, siehe Verwaltungsgliederung Kambodschas
 Khet (Spiel), der englische Name eines Strategiespiels
 KHET (auch PBS Hawaii), eine TV-Station auf Hawaii, Mitglied des Public Broadcasting Service

Siehe auch:
 Chet, der achte Buchstabe im Hebräischen Alphabet
 Chet (Altes Ägypten), die deutsche Schreibweise des englischen Khet, eine altägyptische Bezeichnung für Maßeinheiten